Кушкушара:
 Кушкушара (деревня) — деревня в Приморском районе Архангельской области
 Кушкушара (река) — река в Приморском районе Архангельской области, впадает в реку Мудьюга